Rustaveli kan syfta på:
 Sjota Rustaveli (1172–1216), georgisk poet
 Rustaveliavenyn – i Georgiens huvudstad Tbilisi, uppkallad efter poeten
 Rustaveliteatern – dramateater i Tbilisi, uppkallad efter poeten
 Rustaveli (tunnelbanestation) – station i Tbilisis tunnelbana, uppkallad efter poeten
 Rustavelibiografen – filmteater i Tbilisi, uppkallad efter poeten
 Sjota Rustaveli-toppen – bergstopp på gränsen mellan Georgien och Ryssland
 Rustaveli (titel) – titeln på den georgisk-ortodoxa biskopen i Rustavi (och i Marneuli)